L'adjectif populaire, qui est en rapport avec le peuple, peut signifier :
 culture populaire
 couches populaires en sociologie
 population
 popularité
 Le Populaire
 ordinaire
 régime communiste en politique

 Populaire est un film de Régis Roinsard (2012) avec Déborah François et Romain Duris.